Памятник князю Святославу (Запорожье)
 Памятник князю Святославу (Киев, МАУП)
 Памятник князю Святославу (Киев, Парковая аллея)
 Памятник князю Святославу (Мариуполь)
 Памятник князю Святославу (Серпухов)
 Памятник князю Святославу (Старые Петровцы)
 Памятник князю Святославу (Холки)